Broc – nome proprio di persona inglese maschile
 Jean Broc (1771-1850) – pittore francese

Geografia 
 Francia
 Broc – ex comune ora frazione di Noyant-Villages, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)

 Svizzera
 Broc – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 Le Broc – pagina di disambiguazione